Ruta 3 o Carretera 3 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 3.
 Ruta Provincial 3, en la Provincia de Formosa, antigua Ruta Nacional 90.
 Ruta Provincial 3, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 3, en la Provincia de Mendoza.

Bolivia 
 Ruta 3 de la Red Vial Fundamental.

Colombia 
 Ruta Nacional 3. Circunvalar de la isla de Providencia.

Estados Unidos 
 Carretera de Dakota del Norte 3.
 Ruta de Rhode Island 3.
 Ruta de Nueva Jersey 3.
 Ruta de Illinois 3.
 Carretera Estatal de Indiana 3.
 Carretera Estatal de Idaho 3.

México 
 Carretera Federal 3.

Paraguay 
 Ruta 3.

Uruguay 
 Ruta 3.

Venezuela 
 Carretera Troncal 3.

Ruta 003